Anton Novotny (1829-1871), problémiste autrichien.
 Antonín Novotný (1904-1975), président de la Tchécoslovaquie.
 Franz Nikolaus Novotný (1743-1773), organiste et compositeur autrichien.
  (né en 1949), cinéaste autrichien.
 
 Jakub Novotný (né en 1979), joueur tchèque de volley-ball.
 Marek Novotný (né en 1978), joueur tchèque de volley-ball.
 
 Tuva Novotny (1979-), actrice suédoise.
 Walter Nowotny (1920-1944), pilote allemand de la seconde guerre mondiale.
Homonymie de patronyme